

Geografia

Francia 
 Fahy-lès-Autrey – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)

Irlanda 
 Fahy – frazione di Kilmeena, comune nella contea di Mayo (Connacht)

Svizzera 
 Fahy – comune nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)

Persone 
 Conor Fahy (1928-2009) – filologo britannico